Chris Young peut désigner :
 Chris Young, joueur américain de football ;
 Chris Young, joueur américain de baseball évoluant au poste de lanceur ;
 Chris Young, joueur américain de baseball évoluant au poste de champ extérieur ;
 Chris Young, acteur ;
 Chris Young, chanteur de musique country américain, gagnant de l'émission de télé-réalité Nashville Star en 2006. 
 Chris Young, premier album du chanteur.

Voir aussi 
 Christopher Young